Meidling steht für:

 Meidling, der 12. Wiener Gemeindebezirk
 Meidling (Wiener Bezirksteil), Wiener Katastralgemeinde und ehemals selbstständige Ortschaft
 Meidling (Gemeinde Paudorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Paudorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schloss Meidling, die ehemalige Strafanstalt Meidling im Thale in Paudorf